Крест-накрест имеет значение «взаимно пересекаясь». Может означать:

Фильмы
 Крест-накрест — США, 1949.
  — США, 1992.
  — Индия, 2018.

Прочее
  — музыкальный альбом (1963) Телониуса Монка.
  — повесть (2005) .
  — алгоритм в линейном программировании.
  — исторический дом в Виргинии (США), построенный ок. 1690 г.

См. также
 Крест
 Kris Kross
 Chris Cross
 

Примечания